Немецкие подводные лодки
U-108 (1917)
U-108 (1940)